Johann Weber (1927–2020) – austriacki duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny Graz-Seckau
 Johann Weber, Hans „Eishans” Weber – niemiecki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu